PlanetRomeo (wcześniej: GayRomeo) – ogólnoświatowy portal społecznościowy dla gejów. Pierwsza wersja GayRomeo powstała w październiku 2002 roku. 
Na dzień 27 września 2013 GayRomeo miał 1 560 946 zarejestrowanych aktywnych profili, w tym użytkowników w: 
 Europie – 1 068 699,
 Afryce – 45 928,
 Ameryce Północnej – 41 460,
 Ameryce Środkowej – 3 906,
 Australii i Oceanii – 8 236,
 Azji – 355 039,
 Bliskim Wschodzie – 18 388,
 Ameryce Południowej – 19 290.

Ze względu na niemieckie pochodzenie serwisu, większość użytkowników GayRomeo pochodzi z państw niemieckojęzycznych. Jednakże strona jest również dostępna w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, szwedzkim, portugalskim, greckim, rumuńskim, polskim, tajskim, tureckim i rosyjskim. Liczba użytkowników spoza państw niemieckojęzycznych stale rośnie.

Użytkownicy, którzy wolą zachować neutralny układ witryny, mogą korzystać z alternatywnego adresu www.planetromeo.com. Jest to przydatne podczas korzystania z internetu w miejscach publicznych takich jak biura, hotele lub kafejki internetowe.

Zobacz też 
 queer.pl

Przypisy 

Serwisy i portale gejowskie